Plus petit que les vaisseaux ruches, le croiseur Wraith est souvent employé pour accomplir les tâches ne nécessitant pas l'intervention d'un vaisseau ruche. Il dispose d'une relative autonomie grâce à son hyperpropulsion qui lui permet par exemple d'accomplir une sélection de moyenne envergure ou d'aller identifier un phénomène suspect. Équipé d'armes au plasma et capable de transporter un nombre inconnu de Darts et de Wraiths, il peut aussi faire office de soutien pour les vaisseaux ruches lors d'une bataille qu'elle soit spatiale ou terrestre. Il peut servir d'escorte pour des navettes ou des vaisseaux de transport. À l'instar des Darts, le croiseur Wraith est parfaitement capable de manœuvrer dans l'atmosphère d'une planète. On peut noter que trois croiseurs sont susceptibles d'être amarrés à la coque d'une ruche lors d'un voyage hyperspatial. Malgré les avantages du croiseur liés à sa polyvalence, celui-ci est peu résistant et un tir de drone peut, comme on a pu l'observer dans l'épisode 2x05 "Comdemned/Les Condamnés", lui causer de très lourds dégâts.

D'un point de vue hiérarchique, on ignore si chaque croiseur dépend d'une ruche ou si certains sont indépendants mais il est possible que certains Wraiths importants disposent de leurs propres croiseurs.

Vaisseau de Stargate